Lill-Långtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Långtjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Långtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Långtjärnen (Näskotts socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Lill-Långtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Långtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Lill-Långtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lill-Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (8,63 ha)
Lill-Långtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 733375-179241), sjö i Bodens kommun, 
Lill-Långtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734409-176775), sjö i Bodens kommun,

Se även
Långtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn